Svihalek ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Svihalek (* 1958), österreichischer Politiker (SPÖ)
 Karl Svihalek (1921–1978), deutscher Gewerkschafter und Politiker (SED), MdV